BASIC-256 — открытая реализация языка программирования Бейсик и одновременно — интегрированная среда разработки для него. Ориентирована на обучение программированию школьников. Имеет встроенный графический режим и русскоязычную документацию.

BASIC-256 является кроссплатформенной программой, имеются версии для Linux, FreeBSD и Windows, готовится версия для Mac OS X.

История 
Разработка BASIC-256 начата в 2006 году под названием kidbasic, начиная с версии 0.8 (9 ноября 2006 года) проект получил своё текущее название.

Особенности реализации 
Метки в BASIC-256 должны начинаться с буквы, поэтому традиционная для Бейсика нумерация строк невозможна. В языке отсутствуют механизмы создания собственных процедур и функций, возможен только переход на метку с помощью gosub с последующим возвратом с помощью return. В этом плане Basic-256 остаётся вполне классическим Бейсиком, со всеми вытекающими из этого недостатками.

Используемые программные компоненты 
Для Linux:
 Qt — для отображения графического интерфейса.
 Flex — генератор лексических анализаторов.
 Bison — генератор синтаксических анализаторов.
 SQLite — реляционная база данных.
 eSpeak (зависимости: , JACK) — синтезатор речи.
 libSDL_mixer — библиотеки работы со звуком для Simple DirectMedia Layer.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Проект BASIC-256 на SourceForge.net.
 Почему Джонни не умеет программировать — статья Дэвида Брина, ставшая причиной создания BASIC-256
Книга Джеймса М. Рено "Хотите научиться программировать? (англ. James M. Reneau «So You Want To Learn to Programm?»)  — учебник по BASIC-256 переведённый на русский язык.

Бейсик
Интерпретаторы
Языки программирования для образования
Свободные компиляторы и интерпретаторы
Приложения, использующие Qt